Дистерло:

 Дистерло — остзейский баронский род.
 Дистерло, Константин Христофорович (1865— не ранее 1921) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Дистерло, Роман Александрович (1859—1919) — российский юрист, литературный критик и государственный деятель.
 Дистерло, Николай Александрович (1871—не ранее 15 июля 1919) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.